Босія () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Вултурень.
 Босія () — село в Румунії, у повіті Ясси. Адміністративний центр комуни Унгень.